Нидерланды принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Нидерланды на Олимпийских играх
 Нидерланды на Паралимпийских играх 
 
Нидерланды на Европейских играх